La  du Tour du Cameroun est une épreuve de cyclisme sur route qui se court sur huit étapes du 11 au  au Cameroun. Il fut remporté par l'Allemand Nikodemus Holler.

Étapes 

|- 
| || 11 mars || Yaoundé - Yaoundé ||  || align="center" |121 ||  Issiaka Cissé ||  Issiaka Cissé 
|-
|  || 12 mars || Bafoussam - Bafoussam ||  || align="center" |101 ||  Nikodemus Holler ||  Adne van Engelen
|-
|  || 13 mars || Mbanga - Limbé ||  || align="center" |101  ||  Meron Teshome ||  Adne van Engelen 
|- 
|  || 14 mars || Limbé - Kumba ||  || align="center" |98  ||  Salaheddine Mraouni ||  Nikodemus Holler
|-
|  ||15 mars || Douala - Douala  || || align="center" |108 ||  Meron Teshome ||  Nikodemus Holler 
|- 
|  || 17 mars || Douala - Kribi ||  || align="center" |157  ||  Rutger Roelandts ||  Nikodemus Holler   
|-
|  || 18 mars || Boumnyébel - Mbalmayo ||  || align="center" |119  ||  Matthias Legley ||  Nikodemus Holler 
|-
|  || 19 mars || Ebolowa - Yaoundé ||  || align="center" |152  ||  Salaheddine Mraouni ||  Nikodemus Holler
|}

Déroulement de la course

















Classements finals

Classement général

Classement par points

Classement par équipes

Notes et références

Liens externes 
 

2017
Cyclisme sur route en 2017
Sport au Cameroun en 2017
Cyclisme en mars 2017